Staeck ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Staeck (* 1938), deutscher Grafiker, Verleger und Jurist
 Rolf Staeck (* 1943), deutscher Grafikdesigner und Mail-Art-Künstler
 Wolfgang Staeck (* 1939), deutscher Ichthyologe 

Siehe auch:
 Stack